Spee kan syfta på

 Spee (tvättmedel) – ett tvättmedel

Personer
 Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635), en tysk jesuit
 Maximilian von Spee (1861–1914), en tysk riksgreve, marinofficer och viceamiral

Fartyg
Uppkallade efter Maximilian von Spee
 SMS Graf Spee – en slagkryssare i Kaiserliche Marine, aldrig färdig 1915–1921
 Admiral Graf Spee – ett pansarskepp i Kriegsmarine 1934 - 1939
 Schulfregatte Graf Spee – en fregatt i Bundesmarine 1959 - 1967